Campus Extens UIB Virtual es un servicio digital de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), se creó el año 1997 como apoyo a la educación semipresencial de dicha universidad.

Descripción 
El origen del proyecto era dar respuesta a las necesidades de educación superior a las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, ya que allí no era posible realizar estudios superiores y el alumnado se había de desplazar al campus de Mallorca o a otros centros universitarios. De esta manera, la creación del servicio  y de las sedes universitarias en cada una de las islas respondía a las demandas expresadas por los diferentes colectivos (político, empresarial, cultural, sanitario, etc.).

Ese mismo curso académico, aprovechando la infraestructura tecnológica y pedagógica creada, Campus Extens UIB Virtual se abrió a la comunidad universitaria del campus de Mallorca, de forma que el profesorado pudiera utilizar las TIC como recurso didáctico para impartir sus asignaturas.

En el año 2007 se integró a Campus Extens la Unidad de Formación Continua en línea de la UIB, que daba apoyo a los estudios de postgrado y de formación continua, ampliando así el ámbito de actuación de Campus Extens.

Desde los inicios, el número de usuarios ha ido creciendo ininterrumpidamente cubriendo actualmente la práctica totalidad de los estudios ofrecidos en la UIB.

Referencias 

Universidad de las Islas Baleares